El término Balen puede referirse a:

Toponimia 
  Balen, municipio y ciudad de Bélgica.
  Saas-Balen, municipio y ciudad de Suiza.
  Balen, distrito de la regencia de Bojonegoro, en Indonesia.
  Bålen, lago de Värmland, en Suecia.
  Bålen, lago de Södermanland, en Suecia.

Personas 
 Alfred Balen, entrenador de waterpolo yugoslavo.
 Hendrick van Balen, pintor barroco flamenco.
 Jan van Balen, pintor barroco flamenco.
 Hendrick van Balen II, pintor flamenco.
 Mathias Balen, escritor neerlandés.
 Matthijs Balen, pintor neerlandés.
 Jorge van Balen, entrenador de natación venezolano.
 Željko Balen, futbolista croata.

Varios 
 Balen BC, equipo belga de ciclismo amateur.